Mohammadabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Moḩammadābād (ort i Kerman, lat 28,59, long 59,16), 
 Moḩammadābād (ort i Nordkhorasan), 
 Moḩammadābād (ort i Kerman, lat 30,83, long 55,80), 
 Moḩammadābād (ort i Kurdistan, lat 35,08, long 47,18), 
 Moḩammadābād (ort i Kurdistan, lat 34,83, long 47,05), 
 Moḩammadābād (ort i Hamadan, lat 34,25, long 48,30), 
 Moḩammadābād (del av en befolkad plats), Hamadan, 
 Moḩammadābād (ort i Kerman, lat 28,30, long 57,77), 
 Mohamadabad (Rigan), huvudort i delprovinsen Rigan, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar